NGC 1003 (другие обозначения — UGC 2137, MCG 7-6-51, ZWG 539.70, IRAS02360+4039, PGC 10052) — спиральная галактика (Sc) в созвездии Персей.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

В галактике вспыхнула сверхновая звезда SN 1937D типа Ia. Её пиковая звёздная величина составила 12,9.

В объекте обнаружено два ультраярких рентгеновских источника.

Галактика NGC 1003 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 1003 в группу также входят ещё 22 галактики.

См. также 
 Список объектов Мессье
 Новый общий каталог

Примечания 

1003
Персей (созвездие)